Bucurescu:
 Gianu Bucurescu
 Ion Emil Bucurescu
 Dorel Bucurescu
 Vlad Bucurescu

Vezi și 
 București
 Bucureșci

Nume de familie românești